Les Petits Hommes et les catherinettes est la cinquante-deuxième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1992.

Univers

Synopsis 
Les Petits Hommes aussi ont leur concours de Catherinettes. Et cette décennie, la gagnante, Lise, veut passer 15 jours de vacances chez les grands. Impossible ! répond Renaud. Tant pis. L'affaire semble oubliée. Quelques mois plus tard, un Petit Homme émet le souhait de retourner chez les grands terminer ses études de chimie...

Personnages

Historique 
Le chapeau que porte la catherinette au début de l'histoire est un clin d’œil à Bob de Moor qui avait dessiné ce même monument dans la bande dessinée "Balthazar".

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1992
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1991